Janja Garnbret, slovenska športna plezalka, * 12. marec 1999, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Janja Garnbret se je rodila 12. marca 1999 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Njena najtežja preplezana smer je Fabela pa la enmienda v Španiji z oceno 9a.  Septembra 2016 je osvojila naslov svetovne prvakinje v težavnostnem plezanju na prvenstvu v Parizu. Oktobra 2016 si je s četrto zmago sezone svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Šjamenu na Kitajskem zagotovila zmago v skupnem seštevku. Avgusta 2017 je na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju v Münchnu postala evropska podprvakinja skupno in evropska prvakinja v kombinaciji. Na svetovnem prvenstvu v težavnostnem plezanju leta 2019 na Japonskem je kot prva plezalka osvojila tri naslove prvakinje, v balvanskem in težavnostnem plezanju ter kombinaciji.

FILMI: The Wall: Climb for Gold

Odlikovanja
Leta 2021 je prejela odlikovanje Zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem.

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovenskih plezalcev in alpinistov

Zunanje povezave
 
 
 
 

Slovenski športni plezalci
Prejemniki Bloudkove plakete
Bloudkovi nagrajenci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Slovenijo
Športni plezalci Poletnih olimpijskih iger 2020